Улица Героев Севастополя — одна из старейших улиц Севастополя, расположена в Нахимовском районе, между площадью Ревякина и улицей Адмирала Макарова.

История 
Улица появилась с конца XVIII века, когда на берегу Корабельной стороны стали селиться простые рабочие и люди, которые работали на Черноморский флот. Так на этом месте появилась Корабельная слободка, которая со временем стала доходить до Малахова кургана. Верхняя часть дороги (от Лазаревских казарм) называлась Малаховым проспектом, в честь Михаила Михайловича Малахова, который имел большой авторитет и уважение среди жителей города, а нижняя часть - Корабельным спуском.

Впервые улица на этом месте появилась на генеральном плане 1851 году. Она называлась Малахов проспект. В начале XX века на проспекте был построен почтовое отделение.

В 1912 частью проспекта начал ходить трамвай (поворачивал на современную улицу Розы Люксембург). Трамвайный парк был полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны и после войны не восстанавливался.

После Гражданской войны, решением Севастопольского ревкома от 3 января 1921 Малахов проспект переименовали в проспект 25 Октября. Такое название улица имела до 22 декабря 1954 года, когда ей вернули прежнее название, но ненадолго, уже 15 февраля 1958 приняли переименовать Малахов проспект в проспект Героев Севастополя, в честь сорокалетия советской армии и флота.

16 апреля 1968 г. в проспект Героев Севастополя был включён Корабельный спуск, и новая единая центральная магистраль Корабельной стороны стала называться улицей Героев Севастополя.

Памятники архитектуры и истории 
На улице Героев Севастополя расположено много зданий и памятников XIX века:
 Лазаревские казармы — здания середины XIX столетия (ныне Черноморский филиал МГУ)
 Школа № 6 — одна из старейших школ города (основана 1890 г.)
 Малахов курган — музей под открытым небом (первая оборона города в 1854—1855 г.)

.

Примечания

Источники 
 Улица Героев Севастополя
 Улица Героев Севастополя

Улицы Севастополя
Нахимовский район